Le nom Merx provient du nom de baptême .

Variantes:
, Marq, 
, , , Merkus
, Markusse, Markussen
Marckus, Marck, 
, , Marcx, Marckx, Maerckx, 
Merk, Merks, Merkx, Merx, , , Mercs, Mercks

Patronymes
Adalbert Merx (1838-1909), théologien protestant et orientaliste allemand ;
 Peter Merx (1988-), coureur cycliste néerlandais ;
Pierre Merx (1849-1938), héros national belge de la Première Guerre mondiale. Doyen des volontaires de guerre.

Homonymie de patronyme